Лачени има више значења:

 Лачени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Лачени (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији